Asshole:

 , слово по-английски
 Asshole (альбом), альбом Джина Симмонса (2004)
 «Asshole» (песня), песня Дениса Лири
 «Asshole», песни Эминема с его альбома The Marshall Mathers LP 2